Vaiana steht für:

 Vaiana, ein US-amerikanischer Computeranimationsfilm von Ron Clements und John Musker

Vaiana ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Maria Vaiana (ca. 1610–um 1660), römische Malerin des Barock
 Pierre Vaiana (* 1955), belgischer Jazz-Saxophonist